Пиккель — фамилия.

Известные носители:
 Пиккель, Иван Христианович (1829—1902) — российский скрипач немецкого происхождения.
 Пиккель, Каспар Клеменс (1847—1939) — немецкий архитектор, специализировавшийся на проектировании и сооружении католических церковных зданий на западе Германии.
 Пиккель, Клеменс
 Пиккель, Мария Владимировна (1911—2008) — врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, переводчик.